El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) es la institución científica del gobierno peruano encargada de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la energía nuclear.

Historia 

El 4 de febrero de 1975, el Gobierno revolucionario, creó el Instituto Peruano de Energía Nuclear como Organismo Público Descentralizado del sector Energía y Minas. Dos años después, se dictó la Ley Orgánica del IPEN, en la cual se le encargó promover, asesorar, coordinar, controlar, representar y organizar las acciones para el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en el país, de acuerdo con la política del Sector.

El régimen económico del IPEN está constituido por las asignaciones que le confiere para cada ejercicio la Ley de Presupuesto de la República y los aporte de la Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Organización 
El IPEN tiene la siguiente estructura orgánica:

Presidencia
Gerencia General
Secretaría General
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección de Investigación y Desarrollo
Dirección de Producción
Dirección de Servicios
Dirección de Transferencia Tecnológica
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

Presidentes 

 Jorge Sarmiento Calmet (1954-1963)
 Enrique Monge Gordillo (1963-1966)
 Javier Correa Miller (1966-1968)
 Marcial Rubio Escudero (1968-1972)
 Marco Fernández Baca Carrasco (1972-1975)
 Carlos Quevedo Farfán (1975)
 Hernán Romero Accinelli (1975-1976)
 Juan Barreda Delgado (1976-1986)
 Guillermo Flores Pineda (1986-1988)
 Víctor La Torre Aguilar (1988-1989)
 Jorge Bravo Cabrejos (1989)
 Cristóbal Miletich Souza-Peixoto (1989-1990)
 José Dellepiane Massa (1990-1992)
 Luis Gamarra Elías (1994-1996)
 Jorge Du Bois Gervasi (1996-2000)
 Jesús Aymar Alejos (2001)
 Ángel Manuel Castro Baca (2001)
 Modesto Montoya Zavaleta (2001-2006)
 Conrado Seminario Arce (2006-2009)
 Carlos Barreda Tamayo (2009-2013)
 Susana Petrick Casagrande (2013-2021)
Modesto Montoya Zavaleta (2021-2022)
 Heriberto Abraham Sánchez Córdova (2022)

Centro nuclear 
El Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra (RACSO) o también llamado Centro Nuclear de Huarangal, fue inaugurado el 19 de diciembre de 1988 por el presidente peruano Alan García y el argentino Raúl Alfonsín.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial

Instituciones y organismos con sede en Lima
Sociedades científicas de Perú
Institutos de investigación de Perú
Ministerio de Energía y Minas (Perú)
Distrito de Carabayllo
Distrito de San Borja